NGC 4021 (другие обозначения — MCG 4-28-112, ZWG 127.124, ARAK 339, NPM1G +25.0271, PGC 37730) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волос Вероники. Открыта Джоном Дрейером в 1878 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4021
Волосы Вероники (созвездие)